Antoni Gaudí, een Catalaans architect
 Gaudi (album), een album van Alan Parsons Project
 Gaudí (musical), een musical van Eric Woolfson